A Victim of Circumstances é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1911 em curta-metragem, dirigido por Henry Lehrman, estrelado por Mabel Normand e Fred Mace.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco